Le terme double vision ou Double Vision peut désigner :

 Double Vision (chanson), chanson du groupe américain 3OH!3
 Double Vision (film), film taïwanais réalisé par Kuo-Fu Chen, sorti en 2002
 Double Vision (téléfilm), téléfilm britannique réalisé par Robert Knights, diffusé en 1992
 Double Vision (album de Foreigner), second album musical du groupe Foreigner sorti en 1978
 Diplopie, maladie oculaire également désignée sous le terme de double vision